Келлеровка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Келлеровка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Келлеровка — село в Никольском районе Донецкой области.